Domestic Science Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Domestic Science Building (Normal, Alabama), NRHP-ID 73000358
 Domestic Science Building (Arkadelphia, Arkansas), NRHP-ID 82000800